Gunnar Lindkvist, Gunnar Lindquist och Gunnar Lindqvist kan syfta på:

Gunnar Lindkvist, Gunnar "Knas" Lindkvist, skådespelare och revyartist
Gunnar Lindqvist (musiker)
Gunnar Lindqvist (museiman)
Gunnar Lindqvist (civilingenjör)
Gunnar "Linkan" Lindquist, fotbollsspelare